«Мумия» («Роман о мумии», ) — французский художественный фильм Альбера Капеллани по мотивам романа Теофиля Готье. В Дании фильм был выпущен под названием «Ожившая мумия». Премьера фильма состоялась 24 февраля 1911 года. 199 метров фильма были раскрашены вручную. Фильм снимался с 14 по 21 сентября 1910 года.

Сюжет 
Богатый англичанин лорд Эвандейл обнаруживает в некрополе Фив замечательно сохранившуюся мумию женщины. Лорд так поражён, что на него нисходит видение о романтической истории прекрасной египтянки. 

Он видит самого себя в образе поэта Поэри, одержимого страстью к своей возлюбленной. Женщину зовут Таозер, и слух о ней, как о великой красавице, доходит до самого Фараона. Фараон очарован Таозер, и хочет оставить её при своём дворе.

Но пленница сбегает, чтобы вернуться к Поэри, без любви которого она не может жить. Тем временем, Моисей — вождь евреев, открывает Фараону тайну бегства Таозер в обмен на свободу для своего народа.

Несчастная Таозер снова оказывается во власти жестокого правителя. Тем временем, Фараон, раскаявшись в данном им Моисею слове, отправляется в погоню за евреями и гибнет в этом походе.

Таозер, получившая от Фараона золотой лотус — символ царской власти, становится царицей Египта. Но она не может забыть поэта Поэри, поэтому Таозер умирает от отчаяния, не в силах выдержать разлуку со своим любимым.

Тут видение рассеивается, и Лорд Эвандейл, не в силах пережить разлуку со своей выдуманной возлюбленной, решает покончить с собой. Он приставляет револьвер к виску, но в этот момент входит старый друг его семьи Лорд Гловер в сопровождении своей дочери Эллен — живым воплощением египтянки Таозер.

Лорд Эвандейл, удивлённый и очарованный, забывает о химере, чтобы жениться на той, кто воплащает в реальности его мечты.

Источники 
 
 Catalogue des films projetés à Saint-Étienne avant la première guerre mondiale de Frédéric Zarch, Centre d'études foréziennes, page 229
 Le Roman de la Momie — Résumé et commentaire critique

Немые фильмы Франции
Фильмы ужасов Франции
Фильмы Франции 1911 года
Экранизации произведений Теофиля Готье
Фильмы о мумиях
Фильмы ужасов 1911 года
Экранизации литературных произведений
Немые фильмы ужасов